Волковиський Лев Ізраїлевич (1913-1992) — російський та український математик,

 Волковиський повіт — адміністративно-територіальна одиниця Гродненської губернії Російської імперії
 Волковиський район — адміністративна одиниця Білорусі, Гродненська область.

Прізвища